Le competizioni di scherma nella categoria sciabola individuale maschile si sono tenute il 23 giugno 2013 al palasport CNR Yenişehir Exhibition Centre A Hall.

Calendario
Fuso orario EET (UTC+3).

Risultati
I 10 sciabolatori partecipanti sono suddivisi in due gruppi da 5 atleti ciascuno. Ogni incontro di questa fase prevede la vittoria del primo atleta a sommare cinque stoccate, entro i tre tempi previsti per ogni incontro. Le posizioni finali in ciascun gruppo servono a stabilire gli incroci per la fase ad eliminazione diretta, dove ottiene il successo l'atleta primo a sommare 15 stoccate, entro i tre tempi canonici.

Vengono ammessi direttamente ai quarti di finale i primi sei sciabolatori della classifica globale. Gli altri quattro devono invece disputare un turno preliminare.

Gruppo 1

Gruppo 2

Classifica globale

Fase a eliminazione diretta

Collegamenti esterni

  Raccolta dei risultati di Mersin 2013 sul sito ufficiale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, cijm.org.gr.

Scherma ai XVII Giochi del Mediterraneo